Typ 122 oder Type 122 steht für:

 Peugeot Typ 122, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 122, Containerschiffstyp der Sietas-Werft
 Volkswagen Typ 122, Motor von Volkswagen
 Type 122, chinesischer Experimentalpanzer, siehe Type 98 #Entwicklungsgeschichte